Општина Струмица је највећа и најважнија од 10 општина Југоисточног региона у Северној Македонији. Седиште општине је истоимени град Струмица.

Положај 

Општина Струмица налази се у југоисточном делу Северне Македоније и гранична је са Грчком на југоистоку. Са других страна налазе се друге општине Северне Македоније:
 север — Општина Васиљево
 северисток — Општина Босиљово
 исток — Општина Ново Село
 југ — Општина Валандово
 запад — Општина Конче

Природне одлике 

Рељеф: Општина Струмица већим делом припада области равног и плодног Струмичког поља, где заузима његову јужну половину. Јужни део општине је подгорина планине Беласице.

Клима у општини је топлија варијанта умерене континенталне климе због утицаја Средоземља.

Воде: Река Струмица је најзначајнији водоток у општини и сви мањи водотоци се уливају у ову реку.

Становништво 
Општина Струмица имала је по последњем попису из 2002. г. 54.676 ст., од чега у седишту општине, граду Струмици, 35.311 ст. (65%). Општина је густо насељена, али је сеоско подручје знатно ређе насељено.

Национални састав по попису из 2002. године био је:

Национални састав по насељеним местима, 2002. године 

Легенда: Значење боја у представљању етничког састава становништва

Насељена места 
У општини постоји 25 насељених места, 1 градско (град Струмица), а осталих 24 са статусом села:

Спољашње везе 

 www.strumicadenes.mk „Струмица Данас“ — новости из града
 www.strumica.gov.mk Званична страница општине Струмица
 Општина Струмица на званичној страници македонског министарства за самоуправу

Струмица
Струмица